GAQ steht für:
 Flughafen Gao (IATA-Code), Flughafen von Gao, Mali

gaq steht für:
 Gta’ (ISO-639-3-Code), Koraputsprache, eine der Süd-Munda-Sprachen in Indien

Abkürzung